Flandria peut faire référence à :
 une expression latine ayant donné le mot  (voir Étymologie de Flandres, pl.: Flandriae, Flandres). On peut retrouver ce terme dans:
 Flandria generosa, un manuscrit sur l'histoire du Comté de Flandre qui a probablement été compilé peu de temps après 1164 par un moine inconnu de l'abbaye de Saint Bertin à Saint-Omer
 Flandria Illustrata, une œuvre de cartographie du Comté de Flandre datant de 1641 et publiée par le chanoine Antoine Sandérus (1586-1664)
 Flandria Gallica ou Flandre romane, un terme utilisé pour désigner les terres d'expression romane ayant fait partie du comté de Flandre historique
 Flandria Comit.(atus), une carte de 1630 de Gérard Mercator
 Flandria et Zeelandia Comitatus, une carte de 1645 de Joan Blaeu
 Flandriæ, une carte de 1680 de Frederik de Wit
 Flandria, une œuvre (une ouverture) de 1952 de Willy Ostijn (1913-1993), un compositeur belge néo-classique
 Flandria Palace Hotel, un monument historique à Gand, en Belgique
 Ateliers Claeys Flandria, un fabricant de motocyclettes belge
 Équipe cycliste Flandria, une équipe cycliste belge professionnelle sponsorisée par le fabricant de motocyclettes
 Parque Indutrial Villa Flandria, un quartier de José María Jáuregui, partido de Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine
 Club Social y Deportivo Flandria, un club argentin de football basé à Jáuregui
 SS Flandria (1922-1936), un autre nom du paquebot Bretagne, coulé en 1939
 SS Flandria (1947–1951), le nom d'un bateau de commerce néerlandais, dont le premier nom fut SS Empire Boy
 S/S Flandria (1898), un bateau suédois coulé en 1940
 Ugonis de Flandria, autre nom de Heinrich Isaac  (v. 1450-1517), un compositeur germano-flamand actif dans le Saint Empire et en Italie